Новосёловское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосёловское — деревня в Поназыревском районе Костромской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новосёловское — посёлок городского типа в Раздольненском районе.

Украина 
 Новосёловское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Новосёловское — посёлок в Сватовском районе Луганской области.